Ydun-Gletscher bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Ydun-Gletscher (Ammassalik), Gletscher im Distrikt Ammassalik in Grönland
 Ydun-Gletscher (Nordost-Grönland-Nationalpark), Gletscher im Nordost-Grönland-Nationalpark in Grönland